El Condado de Sierra es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Sierra (California)
 Condado de Sierra (Nuevo México)